Ба́лта, Балта́:

Топонимы, гидронимы

Великобритания 
 Балта — остров Шетландского архипелага, принадлежащего Шотландии.

Россия 
 Балта — улус в Мухоршибирском районе Бурятии.
 Балта — деревня в Мошковском районе Новосибирской области.
 Балта — село в составе города Владикавказ Северной Осетии.
 Балта — река в Новосибирской области.

Румыния 
 Балта — плавни и остров в дельте реки Дунай.
 Балта — село в составе коммуны Ба́лта, округ Мехединци.

США 
 Балта — населённый пункт в округе Пирс штата Северная Дакота.

Украина 
 Балта — город в Одесской области.
 Балта — железнодорожная станция Одесской железной дороги, в 5 км южнее города Балта.

Южная Осетия 
 Балта — село в Знаурском районе.

Фамилия 
 Балта, Хакан (род. 1983) — турецкий футболист, левый защитник.
 Балта, Ксения (род. 1986) — эстонская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, чемпионка Европы в помещении 2009 года.

Прочее 
 Балта — казахский род в составе ашамайлы-кереев Среднего жуза.
 Балта́ — название топора и боевого топора.
 «Балта» — судно размагничивания в составе ВМС Украины.

См. также 
 Балтаколь
 Балты
 Балта-Чокрак 
 Кара-Балта
 Балта Бериловац
 Новая Балта
 
 
 Балта-Доамней
 Участок-Балта